Línea 38 puede referirse a:
 La línea 38 de autobuses de Madrid.
 La línea 38 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 La ex línea 38 de colectivos de Buenos Aires, cuyo recorrido efectúa actualmente la línea 60.